Bei den XXVIII. Olympischen Spielen 2004 in Athen fanden zwei Wasserball-Turniere statt. Austragungsort war das Olympische Wassersportzentrum im Olympia-Sportkomplex Athen.

Männer 
Die Erstplatzierten beider Vorrundengruppen mit je sechs Teams qualifizierten sich direkt für das Halbfinale, die Zweit- und Drittplatzierten spielten über Kreuz um den Einzug ins Halbfinale. Die Verlierer dieser Halbfinalqualifikation machten den fünften Platz unter sich aus. Um die Plätze 7 bis 12 spielten die Viert- bis Sechstplatzierten beider Vorrundengruppen.

Medaillengewinner

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsrunde 
Platz 7–12

Spiel um Platz 11

Platz 7–10

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Finalrunde 

Halbfinalqualifikation

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Frauen 
Die Erstplatzierten beider Vorrundengruppen mit je sechs Teams qualifizierten sich direkt für das Halbfinale, die Zweit- und Drittplatzierten spielten über Kreuz um den Einzug ins Halbfinale. Die Verlierer dieser Halbfinalqualifikation machten den fünften Platz unter sich aus. Um Platz 7 spielten die Viertplatzierten beider Vorrundengruppen.

Medaillengewinnerinnen

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Spiel um Platz 7

Halbfinalqualifikation

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Quelle 
 

Wasserball
2004
Sportveranstaltung in Marousi
Wasserball (Griechenland)
Wasserballwettbewerb